Il doppio  del Lima Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martín Alund e Juan-Martín Aranguren erano i campioni del 2009 ma questa'anno non hanno partecipato.

Facundo Argüello e Agustín Velotti hanno battuto in finale Claudio Grassi e Luca Vanni 7–6(7–4), 7–6(7–5).

Teste di serie

  Guido Andreozzi /  Fernando Romboli (primo turno)
  Jorge Aguilar /  Andrés Molteni (quarti di finale)

  Claudio Grassi /  Luca Vanni (finale)
  Guillermo Durán /  André Miele (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Lima Challenger 2012